Streul ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Streul (* 1941), deutscher Dramaturg und Regisseur, Komponist und Librettist sowie Redakteur
 Irene Charlotte Streul (* 1944), deutsche Kultur- und Literaturwissenschaftlerin